Feliks Siedlecki (1890–1966) – lekarz internista, profesor tytularny
 Feliks Siedlecki (1892–1961) – rotmistrz Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari

Przypisy